Бетізі́-Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на схід від Бове.

У 1137 році в замку в Бетізі-Сен-П'єрр помер король Франції Людовик VI.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3201,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Бетізі-Сен-П'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бетізі-Сен-П'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза